Joubran ist der Name folgender Personen: 

 Adnan Joubran (* 1985), palästinensischer Musiker, siehe Le Trio Joubran
 Salim Joubran (* 1947), israelischer Richter 
 Samir Joubran (* 1973), palästinensischer Musiker, siehe Le Trio Joubran
 Wissam Joubran (* 1983), palästinensischer Komponist, Oud-Spieler und Gitarrenbauer, siehe Le Trio Joubran 

Siehe auch:

 Kamilya Jubran